Апостольский викариат Соддо () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Соддо, Эфиопия. Апостольский викариат Соддо распространяет свою юрисдикцию на часть территории Региона Народов и народностей юга. Апостольский викариат Соддо подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Соддо является церковь Святой Троицы.

История 
13 февраля 1940 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quae utilia», которой учредил апостольскую префектуру Хосанны, выделив её из апостольского викариата Джиммы (сегодня — Апостольский викариат Нэкэмте) и апостольской префектуры Негели (сегодня — Апостольский викариат Ауасы).

30 декабря 1977 года апостольская префектура Хосанны была переименована в апостольскую префектуру Соддо-Хосанны.

15 октября 1982 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Compertum habentes», которой преобразовал апостольскую префектуру Соддо-Хосанны в апостольский викариат.

20 января 2010 года апостольский викариат Соддо-Хосанны был переименован в апостольский викариат Соддо. В этот же день апостольский викариат Соддо передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Хосанны.

Ординарии апостольского викариата 
 Tiziano da Verona (25.10.1940 — 1945);
 Urbain-Marie Person (2.01.1952 — 16.02.1973);
 Domenico Crescentino Marinozzi (23.02.1979 — 5.01.2007);
 Rodrigo Mejía Saldarriaga (5.01.2007 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quae utilia, AAS 32 (1940), стр. 468 
  Булла Compertum habentes, AAS 75 (1983) I, стр. 12

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Эфиопии